El evento individual masculino de Tiro con arco en los X Juegos Suramericanos tuvo lugar del 12 al 14 de marzo de 2014 en el Centro de Tiro con Arco Parque Peñalolén.

Ronda de Clasificación

Ronda de Eliminación

Preliminares, Sección 1

Preliminares, Sección 2

Ronda final

Véase también 
 Tiro con arco en los Juegos Suramericanos de Santiago 2014
 Juegos Suramericanos de 2014

Referencias 

Tiro con arco en los Juegos Suramericanos de Santiago 2014